Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Maria Bononcini – włoski kompozytor i wiolonczelista
 Giovanni Battista Bononcini – włoski kompozytor
 Giovanni Maria Bononcini – włoski kompozytor